

Personen
 Emi Nakajima (1990), Japans voetbalster
 Hiraku Nakajima (1962), Japans wiskundige
 Jo Nakajima (1980), Japans voetballer
 Kazuki Nakajima (1985), Japans autocoureur
 Koji Nakajima (1977), Japans voetballer
 Satoru Nakajima (1953), Japans autocoureur
 Shoya Nakajima (1994), Japans voetballer

Plaatsen in Japan
 Nakajima (Ehime), een voormalige stad
 Nakajima (Fukushima), een dorp
 Nakajima (Ishikawa), voormalige gemeente

Overige
 Nakajima Hikōki (Nakajima Aircraft Company), Japans vliegtuigbouwer in de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van Subaru Corporation
 Nakajima Kikka, Japans vliegtuig
 Nakajima B5N, Japans vliegtuig
 Nakajima E8N, Japans vliegtuig
 Nakajima G5N, Japans vliegtuig
 Nakajima Ki-49, Japans vliegtuig